Als Filz-Rötlinge werden einige Pilzarten aus der Gattung der Rötlinge (Entoloma) bezeichnet, die folgenden Untergattungen angehören:

 Inocephalus
 Pouzarella (Sektion Versatilia)
 Trichopilus